

Patronyme

 Alexis Édouard Vignon (1806-1884), administrateur colonial français.
 Barthélemy Vignon (1762-1846), architecte français.
 Claude Vignon (1593-1670), peintre français.
 Claude-François Vignon (1633-1703), peintre français.
 Corinne Vignon (1963-), personnalité politique française.
 Dominique Vignon (né en 1949), ingénieur du nucléaire français.
 Eustache Vignon (1530-1588), imprimeur-libraire français réformé à Genève, gendre de Jean Crespin.
 Firmin Vignon (1818-1891), jésuite canadien.
 Florence Vignon, scénariste française.
 Frédéric-Victor Vignon dit Vignon-Restif de la Bretonne (1794-1856), écrivain français, petit-fils de Nicolas Edme Restif de La Bretonne
 Jérôme Vignon (né en 1944), haut fonctionnaire français.
 Marie Vignon (1576-1657), marquise de Treffort, maîtresse puis seconde épouse du connétable François de Bonne de Lesdiguières (1543-1626).
 Pierre Vignon (1736-1829), homme politique français. 
 Pierre-Alexandre Vignon (1763-1828), architecte néoclassique français.
 Pierre Stéphane Vignon (1879-1968), général de brigade français.
 Philippe Vignon (1638-1701), peintre français.
 Robert Vignon (né vers 1570), maître écrivain français, actif au début du .
 Robert Vignon, (1910-1989), homme politique français, premier préfet de la Guyane, sénateur UNR.
 Sixte Vignon (1912-1944), élève de Saint-Cyr, capitaine, commandant du Maquis à Aubarède, tombé à l'ennemi.
 Victor Vignon (1847-1909, peintre, graveur, dessinateur français.
 Virginie Vignon (née en 1947), actrice française.

Pseudonyme

 Claude Vignon, pseudonyme de Marie-Noémi Cadiot (1832-1888), femme de lettres, féministe, sculptrice française.

Divers
 Rue Vignon, dans les 8 et  de Paris, nommée d'après l'architecte P.-A. Vignon.
 Rue Claude Vignon, à Saint-Jean-Cap-Ferrat, Alpes-Maritimes, du nom du peintre
 Lycée Professionnel Sixte Vignon à Aureilhan, Hautes-Pyrénées, 
 Lycée Professionnel Sixte Vignon à Tarbes
 Lycée Professionnel Sixte Vignon à Toulouse, tous nommés d'après le Capitaine, chef maquisard Sixte Vignon
 Claude Vignon, personnage du roman : (Béatrix), (La Cousine Bette), de Honoré de Balzac
 Cuvage Claude Vignon, vignoble au Bourg à Néronde, Loire

Hydronymie
 Vignon, le seul ruisseau de la partie Nord du Causse de Martel

Toponymie

 la Vallée du Vignon dite aujourd'hui Vallée de la Doue
 le Col de Vignon à  d'ailtitude sur la D74 dans le Massif des Maures
Patronyme français
Homonymie d'hydronyme